Dawid Kujawa (ur. 1981) – polski żużlowiec
 Dawid Kujawa (ur. 1989) – polski krytyk literacki